Knappenkirchen sind zumeist historische bergmännische, teilweise unterirdische, Kirchen und Kapellen von Knappen erbaut.

Deutschland 
 Knappenkapelle Inzell, Inzell

Italien 
 St. Magdalena (Mareit), Südtirol

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche Kremsalpe
 Knappenkapelle, Stockenboi
Salzburg
 Knappenkapelle (Hallein)
 St. Anna (Leogang)
Vorarlberg
 Kristbergkirche

Polen 
 Knappenkapelle Sanok, Sanok
 Kapelle Wieliczka, im Salzbergwerk Wieliczka

Schweiz 
 Knappenkapelle Schuders, Schuders

Liste (Kirchengebäude nach Name)